Алексе́евская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Алексеевская улица — улица в Верх-Нейвинске.
 Алексеевская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Алексеевская улица — улица в городе Дзержинский Московской области.
 Алексеевская улица — бывшее название улицы Лобачика в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 1-я Алексеевская улица — улица в Коломягах.
 2-я Алексеевская улица — улица в Коломягах.
 Алексеевская улица — улица в Петергофе.
 Алексеевская улица — улица в Сестрорецке.
 Алексеевская улица — бывшее название улицы Писарева (1890—1923) в Адмиралтейском районе.

Украина 
 Алексеевская улица — улица в Киеве.
 Алексеевская улица — улица в Харькове.